

Armi 
 Kalis – arma usata nelle Filippine

Geografia 
 Kalis – frazione del comune albanese di Kukës